Hirvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hirvi (ö i Finland), Satakunta, Björneborg,

Iran 

 Hīrvī, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar